Nikolasz Iliász – węgierski szermierz.

Życiorys  
Dwukrotny medalista mistrzostw świata. W konkurencji drużynowej szablistów zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata w szermierce w Rio de Janeiro w 2013 oraz  brązowy medal zdobyty na mistrzostwach świata w szermierce w Antalyi w 2009. Ma w dorobku medal mistrzostw Europy w konkurencji drużynowej: srebro w 2013 roku.

Przypisy 

Węgierscy szermierze